Maksymilian Habsburg może odnośić się do:
 Maksymilian I Habsburg (ur. 1459 w Wiener Neustadt, zm. 1519 w Wels)
 Maksymilian II Habsburg (ur. 1527 w Wiedniu, zm. 1576 w Ratyzbonie)
 Maksymilian III Habsburg (ur. 1558 w Wiener Neustadt, zm. 1618 w Wiedniu)
 Maksymilian I (cesarz Meksyku) (ur. 1832 w Wiedniu, zm. 1867 w Cerro de las Campanas w stanie Querétaro)